—  японский астроном и первооткрыватель астероидов. В период с 1990 по 1999 годы он, совместно с двумя другими японскими астрономами, открыл 29 астероидов, один из которых он обнаружил самостоятельно.

См. также 
 Сэйдзи Уэда
 Тосиро Номура
 Хироси Мори

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов